Tompkinsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tompkinsville (Kentucky)
 Tompkinsville (New York City)